Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur 1. Handball-Europameisterschaft der Männer 1994 der Männer. An der Qualifikation waren 34 Nationen beteiligt, von denen sich 11 Mannschaften für die Endrunde in Porto und Almada qualifizierten. Lediglich Portugal als Ausrichter der Europameisterschaft 1994 war direkt für die Endrunde qualifiziert.

Legende

Vorqualifikation 

Für die Vorqualifikation wurden die 34 teilnehmenden Mannschaften in sieben Gruppen eingeteilt, wo nach Meisterschaftssystem die Gruppensieger ermittelt wurden. Die sieben Gruppensieger und der beste Gruppenzweite konnten sich direkt für die Endrunde qualifizieren. Die restlichen Gruppenzweiten konnten sich für die K.-o.-Spiele qualifizieren.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

K.-o.-Spiele 

Für die K.-o.-Spiele waren in der zweiten Qualifikationsphase die zweitplatzierten Mannschaften der Gruppenphase qualifiziert. Lediglich der beste Gruppenzweite der Gruppenphase war in der Endrunde der Europameisterschaft startberechtigt. Die verbleibenden sechs Teams wurden in drei K.-o.-Paarungen gelost. Die Sieger dieser Duelle waren ebenfalls in der Endrunde startberechtigt.

Für die Europameisterschaft 1994 qualifiziert 

Damit haben sich folgende elf Mannschaften für die Endrunde der Europameisterschaft 1994 qualifiziert:
  Dänemark als Sieger der Gruppe 1
  Ungarn als Sieger der Gruppe 2
  Schweden als Sieger der Gruppe 3
  Kroatien als Sieger der Gruppe 4
  Deutschland als Sieger der Gruppe 5
  Spanien als Sieger der Gruppe 6
  Russland als Sieger der Gruppe 7
  Rumänen als bester Gruppenzweiter
  Slowenien als Sieger im Play-Off-Duell
  Frankreich als Sieger im Play-Off-Duell
  Belarus als Sieger im Play-Off-Duell

Weblinks 
 Europäische Handballföderation (EHF): Offizieller Internetauftritt
 Sports statistics by Todor Krastev: Qualifikation zur Handball-Erropameisterschaft 1994 (englisch)

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1993
Handballveranstaltung 1994
1994